Borrie est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1931-2016), homme politique et pair anglais
Gilles Borrie (1925-2016), homme politique et historien néerlandais
Robert Borrie (1926-1999), homme politique canadien en Colombie-Britannique
 (1913-2000), démographe et académicien néo-zélandais

Voir aussi
, église médiévale de Scanie, Suède
, zone humide de Geelong, Australie

Homonymie de patronyme